Sitapur peut faire référence à :
 District de Sitapur, un district de l'Uttar Pradesh en Inde ;
 Sitapur, une ville d'Inde, capitale du District de Sitapur ;
 Sitapur, un village du district d'Arghakhanchi au Népal ;
 Sitapur, un village du district de Banke au Népal ;
 Sitapur, un village du district de Saptari au Népal.